Гедеон Дунђерски може бити:

 Геца Дунђерски (1807—1883), син Аврама Дунђерског
 Геда Дунђерски (1875—1939), син Лазара Дунђерског и унук Геце Дунђерског